Лоу, Дэвид:
 Лоу, Дэвид (1960) — британский пловец.
 Лоу, Дэвид (1891—1963) — новозеландский художник-карикатурист.